Myzia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1846. Myzia ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nyckelpigor
Myzia